Cuxiú-preto (nome científico: Chiropotes satanas) é um macaco do Novo Mundo da família Pitheciidae e gênero Chiropotes, endêmico do Brasil. Habitam zonas de floresta tropical densa, na Amazônia oriental, sendo restritos a uma pequena área entre o rio Tocantins no Pará e o rio Pindaré no Maranhão. São animais diurnos, que passam toda a vida nas árvores, alimentando-se de folhas e frutos.

Ligações externas 
 

Primatas do Brasil
Mamíferos descritos em 1807
Pitheciinae
Fauna endêmica do Brasil